Шервуд, Перси:
 Шервуд, Перси (композитор) (1866—1920) — немецко-британский композитор и пианист.
 Шервуд, Перси (офицер полиции) (1854—1940) — комиссар канадской Полиции Доминиона.